Пашичи — название населённых пунктов в России:

 Пашичи — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Пашичи — деревня в Юрьянском районе Кировской области.